Le nom Winton peut désigner :

Patronyme 
 Alexander Winton (1860-1932), inventeur américain
 Dale Winton (1955-2018), animateur de radio et de télévision anglais.
 Jane Winton (1905-1959), danseuse, actrice et chanteuse américaine
 Nicholas Winton (1909-2015), le « Schindler britannique »
 Robert de Winton (1868-1923), joueur anglais de rugby
 Tim Winton (1960-), écrivain australien

Toponyme

Australie 
 le comté de Winton en Australie ;
 Winton, siège du comté ci-dessus.

États-Unis 
 Winton, census-designated place située en Californie ;
 Winton, siège du comté de Hertford en Caroline du Nord ;
 Winton, ville située dans le Minnesota.

Nouvelle-Zélande 
 Winton, ville du Southland.

Autre 
 la société de gestion 

Homonymie de patronyme